Infamous (film), een film geregisseerd door Douglas McGrath
Infamous (computerspelserie), een serie computerspellen ontwikkeld door Sucker Punch Productions
Infamous (computerspel), het eerste spel in de Infamous-serie
The Infamous, het tweede album van het Amerikaanse hiphop duo Mobb Deep